Desa Karangdadap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangdadap (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Desa Karangdadap (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar